Radclyffe ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Sarah Radclyffe (* 1950), britische Filmproduzentin
 Radclyffe Hall (eigentlich: Marguerite Radclyffe-Hall; 1880–1943), britische Dichterin und Schriftstellerin
 Radclyffe, Pseudonym von Len Barot (* 1950), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Radcliffe
 Ratcliffe
 Ratcliff